Nicolás Constantínovich de Rusia (14 de febrero de 1850 - 26 de enero de 1918) fue el hijo primogénito del Gran Duque Constantino Nikoláyevich de Rusia (1827-1892) y de la gran duquesa Alejandra Iósifovna (1830-1911), nacida princesa de Sajonia-Altenburgo y nieto de Nicolás I de Rusia.

Primeros años 

Nacido en San Petersburgo, en el medio del siglo XIX en la familia Romanov, tuvo una infancia muy privilegiada. La mayoría de los niños de la realeza fueron criados por niñeras y servidores de manera que cuando Nicolás creció vivió una vida muy independiente habiéndose convertido en un dotado oficial militar y un mujeriego incorregible.

Nicolás fue educado en la Academia Militar de San Petersburgo, donde se graduó en 1868. El Gran Duque fue el primer miembro de la familia imperial de obtener un título universitario. Fue uno de los mejores en su clase, con una medalla de plata. Se convirtió en un oficial destacado en el ejército imperial. Después de graduarse, viajó al extranjero y comenzó a reunir su colección de pinturas de Europa Central. A su regreso a Rusia, se unió al regimiento de la Guardia a caballo. 

En 1870, conoció a Harriet Brackford (alias Fanny Lear) en un baile de máscaras. Era una aventurera y actriz de teatro estadounidense casada con una hija. Comenzó un romance entre dos jóvenes. En 1871 se le dio el mando de un escuadrón. En 1873, preocupados por la relación, el Gran Duque fue enviado a participar en una expedición militar en Asia Central con las tropas rusas bajo el mando del gobernador general de Turkestán, el Ayudante General Konstantín von Kaufman (1818-1882). 

Mostró gran interés en Jiva y el desarrollo de las regiones de Asia Central. Recibió su grado de coronel durante la campaña contra el Kanato de Jiva, después de haber recibido su bautismo de fuego. En el desierto de Kyzyl Kum, (ubicado entre los ríos Amu Darya y Syr Darya), el Gran Duque comandó una tropa pionera. Durante la difícil travesía del desierto de arena roja, la compañía sufrió grandes pérdidas, pero el gran duque mostró gran coraje y fue un ejemplo para sus hombres. Recibió la Orden de San Vladimiro después de la expedición. A su regreso de Asia Central, se apasionó por el orientalismo.

El Gran Duque fue miembro de la Sociedad Geográfica Rusa. Deseoso de llevar a cabo una expedición científica al Amu Darya, presentó su idea a los expertos. Su propósito era explorar el Kanato de Jiva recién anexada por Rusia, para evaluar su potencial. Estos planes atrajeron la atención del emperador Alejandro II, quien se declaró a favor de este proyecto. La Sociedad Imperial de geografía también aprobó la expedición. El Gran Duque Nicolás fue nombrado miembro honorario de la Sociedad Imperial de Geografía y puesto al mando de la expedición.

De regreso en 1877, el Gran Duque realizó tres expediciones cerca del desierto de Karakum: en 1877, 1878 y 1879. En cada uno de sus viajes científicos estudió el terreno en condiciones climáticas extremas, para permitir la construcción de un ferrocarril al este del desierto de Karakum. También estudió la navegación en el río Amu Darya y la posibilidad de traer un agua de bypass del Amu Darya en el Mar Caspio con el lecho seco de río Ouzboï1. Los estudios científicos del Gran Duque fueron publicados bajo el título de Sables du Kara-Koum au Chemin de fer d'Asie centrale. Orenburg - 1878. Sur le choix des lignes les plus courtes du chemin de fer d'Asie centrale. San Petersburgo - 1878. Daria y Uzboy. Samara 1878. Se imaginó construir una línea de ferrocarril que uniera Rusia con Turquestán. En San Petersburgo, el proyecto se consideró poco rentable debido a la pequeña población que vivía en estas tierras.

Escándalo en la familia imperial de Rusia 

A la vuelta de su expedición a Jiva en 1873, el Gran Duque regresó con su amante, Fanny Lear, en Europa, donde continuó enriqueciendo su colección de arte.

Pero en la primavera de 1874 sucedió algo que cambió por completo la vida del Gran Duque.

De hecho, la madre del gran duque, la Gran Duquesa Alejandra Iósifovna, constató en abril de 1874 la desaparición desde su habitación en el Palacio de Mármol de tres diamantes preciosas engastadas en un icono, que fue un regalo de bodas de Nicolás I de Rusia. El Gran Duque Constantino echando humo de rabia llamó a la policía y los diamantes pronto fueron descubiertos en un presta garantías de San Petersburgo. Las sospechas recayeron sobre los niños de la pareja, el médico, la criada, la dama de honor y dos sirvientes. Debido a su estado, miembros de la familia imperial no estaban implicados y por lo tanto la sospecha recayeron en el servicio doméstico, pero no hubo evidencias para apoyar estas acusaciones. Las sospechas recayeron sobre otras personas. Durante el interrogatorio del 15 de abril de 1874, el capitán Vorhopovsky, ayudante del gran duque Nicolás negó su participación en el robo de los diamantes, pero informó que el Gran Duque le había dado varios diamantes con la expresa orden de ir a París para vender. El Gran Duque Nicolás juró su inocencia en la Biblia, que para algunos agrava su culpa. El emperador tomó personalmente sobre el caso y cuidadosamente siguió el progreso de la investigación por parte del jefe de la policía, el comandante Piotr Chouvalov.

Durante tres horas, el comandante Chouvalov sometió al joven Gran Duque Nicolás a interrogatorio, después fue encontrado culpable. El dinero de la venta de diamantes se había utilizado para comprar regalos para el amante del príncipe - actriz Fanny Lear, esto era las razones dadas para el robo. Alejandro II convocó un consejo de familia, que, después de mucho debate, eligió dos soluciones: llevar un juicio público o trabajos forzados. Para evitar daño a la familia imperial, se declaró al Gran duque como demente. Alejandro II desterró al Gran Duque de la capital imperial, Fanny Lear fue expulsada de Rusia con la prohibición de regresar.

La culpa de la Gran Duque fue anunciada por un manifiesto publicado por el emperador el 11 de diciembre de 1874: el Gran Duque fue reconocido como enfermo mentalmente inestable, sufriendo de alucinaciones, estando sujeto a cadena perpetua, tratamiento obligatorio y un aislamiento completo. Los miembros de la familia imperial tenían prohibido mencionar su nombre; su legado debía ser pasado a sus hermanos menores; sus grados, se eliminaron sus recompensas; su nombre se retiró de la lista de su regimiento. Fue expulsado de San Petersburgo para siempre y fue obligado a residir en custodia en un lugar seguro.

En sus memorias Histoire d'Amour tragique publicadas en 1917, Fanny Lear evoca su vínculo con el gran duque que cree que es inocente del robo de los diamantes. También se describe la difícil situación que enfrentó el Gran Duque después de su detención en la capital. Se dice que fue drogado e incluso golpeado.

Vida posterior 
Vivió durante muchos años bajo supervisión constante en el área alrededor de Taskent, el sudeste de Rusia e hizo una gran contribución a Taskent mediante el uso de su fortuna personal para ayudar a mejorar el área local. En 1890 se ordenó la construcción de su propio palacio en Tashkent para albergar y mostrar su grande y muy valiosa colección de obras de arte y la colección es ahora el centro del museo estatal de las artes de Uzbekistán. También fue famoso en Taskent como ingeniero competente e irrigador, construyendo dos grandes canales, el Bukhar-Aryk (que fue mal alineado y pronto colmatado) y el mucho más éxito Jiva-Aryk, ampliado posteriormente para formar el canal emperador Nicolás I, regando 12.000 desyatinas, 33.000 acres (134 km²) de tierra en el 'Estepa Hungry "(Голодная степь) entre Djizak y Taskent. 

Solamente regresó brevemente a Petrogrado cuando la caída de la monarquía levantó su proscripción. Murió en Taskent a principios de 1918, poco antes de que el gobierno soviético empezase el exterminio de los Románov.

Familia 
Contrajo matrimonio morganático con Nadezhda Aleksándrovna von Dreyer, que más tarde recibió de Nicolás II el título de princesa Iskander, extensivo a sus dos hijos, Artemio y Alejandro, aunque más tarde contrajo un segundo matrimonio bígamo y tuvo otros hijos. 

Hijos con Nadezhda Aleksándrovna von Dreyer:

 Príncipe Artemi Nikolayevich Romanovsky-Iskander (1883-1919), asesinado durante la guerra civil rusa en las filas del Ejército Blanco, según otras fuentes, murió de tifus en Tashkent.

 Príncipe Alexander Nikolayevich Romanovsky-Iskander (1889-1957), el 5 de mayo de 1912 se casó con Olga Iosifovna Rogovskaya / Rogowska (1893-1962), oficial del ejército, tomó la lucha contra los bolcheviques durante el levantamiento en Tashkent en enero de 1919, luchó en las filas del general Piotr Wrangel, y luego fue evacuado por la península de Galípoli. Encontró refugio en Francia. Murió en Grasse en 1957. Ha publicado sus memorias.

Sus hijos ilegítimos fueron los siguientes:

Con Alexandra Abasa (1855-1894):
Nicolás Nikolaevich Wolinsky (11 de diciembre de 1875, Moscú - 30 de diciembre de 1913, Roma)
Olga Nikolaevna Wolinskaya (mayo de 1877, Odessa -9 de octubre de 1910, Leipzig), esposa de Ludwig Adolf von Burgund, Graf (conde) von Burgund (1865-1908), oficial de marina Kaiserliche

Con las amantes desconocidos:
Estanislao (m. 1919)
Nicolás (m. 1922)
Daria (m. 1936)
Tatiana (muerto?)

Distinciones honoríficas 

 Orden de San Vladimiro (1873).

Ancestros

Enlaces externos 
 

Nacidos en San Petersburgo
Fallecidos en Taskent
Nicolas Konstantinovich Romanov
Nobles de Rusia del siglo XIX
Nobles de Rusia del siglo XX
Nicolas Constantinovich